Gyro – abbreviazione di Gyromite, videogioco del 1985
 Honda Gyro – veicolo prodotto in serie dalla Honda
 Archimede Pitagorico (Gyro Gearloose) – personaggio della Disney

Pagine correlate 
Giro